Hall of Fame Tennis Championships 2018 — 43-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2018 году турнир прошёл с 16 по 22 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном турнире стал Адриан Маннарино (№ 26 в мире на тот момент). Француз доиграл до четвертьфинала, где уступил Марселю Гранольерсу из Испании. Прошлогодний чемпион Джон Изнер не защищал свой титул. В итоге победу на турнире одержал третий номер посева Стив Джонсон (№ 42 в мире). В финале он переиграл индуса Рамкумара Раманатхана.

В парном разряде победу одержал дуэт Артём Ситак и Йонатан Эрлих, которые в финале обыграли четвёртых номеров посева Марсело Аревало и Мигеля Анхеля Рейеса Варелу. Эрлих второй раз выиграл местный турнир (до этого в 2000 году с Харелом Леви). Прошлогодние чемпионы Айсам-уль-Хак Куреши и Раджив Рам не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Стив Джонсон обыграл  Рамкумара Раманатхана со счётом 7-5, 3-6, 6-2.
 Джонсон выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Раманатхан сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Артём Ситак /  Йонатан Эрлих обыграли  Марсело Аревало /  Мигеля Анхеля Рейеса Варелу со счётом 6-1, 6-2.
 Ситак выиграл 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эрлих выиграл 1-й парный титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 Мировой тур ATP 2018 года
 Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Июль 2018 года
2018